André Berthomieu, (1903-1960), un réalisateur français;
 Gabriel Berthomieu (1924- 1997), un joueur français de rugby à XIII; 
 Georges Berthomieu (1933 - 2004), un acteur français;
 Marc Berthomieu (1906-1991), un compositeur français.